DKB steht als Abkürzung für:
 Deckungskostenbeitrag, ein Fachbegriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung
 Dreikraftbremse, eine spezielle Gleisbremse im Eisenbahnwesen, siehe Gleisbremse #Tal- und Rampenbremsen
 Deutscher Kanarien- und Vogelzüchter-Bund, Dachorganisation deutscher Vogelvereine
 Deutscher Karatebund
 Deutscher Kegler- und Bowlingbund
 Deutscher Konditorenbund
 Deutscher Konsumentenbund
 Deutsche Kreditbank
 Deutscher Künstlerbund
 Deutscher Kulturbund, 1958–1972, danach Kulturbund der DDR
 Diethelm Keller Brands
 Dresdner Kleinwort Benson
 Dürener Kreisbahn, ein in Düren ansässiges Verkehrsunternehmen
 Landkreis Dinkelsbühl, Kfz-Kennzeichen

Abkürzung